XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (również XVIII Konkurs Chopinowski) – 18. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która odbyła się w dniach 2–23 października 2021 w Warszawie. Organizatorem konkursu był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Wcześniej w dniach 12–23 lipca 2021 odbyły się eliminacje.

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 87 pianistów z 18 państw (w tym siedemnastu kolejny już raz) – dziewięciu z pominięciem eliminacji (jako laureatów prestiżowych konkursów pianistycznych w latach ubiegłych) i 78 po przeprowadzonych eliminacjach. Przesłuchania konkursowe zostały podzielone na trzy etapy, które odbyły się w dniach: 3–7 października, 9–12 października oraz 14–16 października. Koncerty finałowe zaplanowano od 18 do 20 października. Konkurs wygrał Kanadyjczyk Bruce Liu. W dniach 21–23 października odbyły się trzy koncerty laureatów.

Budżet konkursu wyniósł około 20 mln zł, a głównymi jego mecenasami oprócz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu były Totalizator Sportowy i PKN Orlen, natomiast współorganizatorami: Telewizja Polska, Polskie Radio Program II oraz miasto stołeczne Warszawa.

Eliminacje 
Na podstawie regulaminu ogłoszonego przez organizatora konkursu, mogła w nim wziąć udział osoba urodzona w latach 1990–2004. Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. nagraniem DVD utworów przewidzianych do wykonania przez pianistę w I etapie) należało nadesłać do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, do 1 grudnia 2019. 5 grudnia organizatorzy podali, że chęć udziału w konkursie zgłosiła rekordowa w historii liczba ponad 500 pianistów z 53 krajów (m.in. z Chin – ponad 100, Japonii – ponad 90 i Polski – ponad 60). Po przejrzeniu i ocenie przesłanych materiałów powołana komisja kwalifikacyjna wyłoniła z 502 zgłoszonych osób listę 164 pianistów z 32 krajów, którzy zostali dopuszczeni do przesłuchań eliminacyjnych, w tym najliczniej z: Chin i Japonii – po 31, Polski – 18 i Korei Południowej – 16. Informację o liczbie dopuszczonych do przesłuchań eliminacyjnych podał 9 marca 2020 na specjalnej konferencji prasowej dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a zarazem dyrektor konkursu dr Artur Szklener. Początkowo eliminacje – zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem – miały odbyć się w dniach 17–28 kwietnia 2020 w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, ale z powodu panującej pandemii COVID-19 były one wielokrotnie przekładane. 18 stycznia 2021 organizatorzy podali nową datę eliminacji, które wyznaczono w terminie 12–23 lipca.

Ostatecznie w eliminacjach wzięło udział 151 pianistów z 29 krajów. Wieczorem ostatniego dnia przesłuchań eliminacyjnych (23 lipca), po zapoznaniu się z ocenami powołanego na eliminacje jury ogłoszono listę 78 pianistów z 18 krajów, którzy uczestnicząc w nich zakwalifikowali się do październikowego konkursu głównego. Tradycją poprzednich edycji, do konkursu głównego (bez konieczności występu w eliminacjach) zostali dopuszczeni zwycięzcy lub laureaci niektórych, prestiżowych konkursów pianistycznych. Bezpośrednio do październikowych przesłuchań (konkursu głównego) – na podstawie regulaminu – po przesłaniu zgłoszenia zakwalifikowano ostatecznie następujących dziewięciu laureatów: Sun Yutong (Chiny), Tomoharu Ushida (Japonia), Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Ryszard Pawlak (Polska) oraz Avery Gagliano i Evren Ozel (Stany Zjednoczone).

Program eliminacji obejmował wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, grane z pamięci, do których mogły wejść odpowiednio: etiudy, mazurki, nokturny, ballady, fantazje lub barkarole. Każdy z pianistów wykonał 6 utworów (w tym obowiązkowo dwie etiudy i dwa mazurki). 

W eliminacjach pianiści najchętniej wybierali Balladę f-moll op. 52, bowiem zagrało ją 45 pianistów, Etiudę F-dur op. 10 nr 8 (40 pianistów) i Etiudę a-moll op. 25 nr 11 (34 pianistów), a Mazurka H-dur op. 41 nr 2 wybrał tylko jeden pianista (Francuz Marcel Tadokoro).

Konkurs

Kalendarium

Uczestnicy

Repertuar 
Zgodnie z tradycją, w konkursie wykonywane były z pamięci wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Regulamin stanowił, że uczestnicy będą mieli do wyboru określone utwory Chopina spośród dostępnych grup. Niedopuszczalne było wykonywanie tych samych utworów na różnych etapach.

Wybierane utwory 
W I etapie pianiści najchętniej wybierali Etiudę gis-moll op. 25 nr 6 i Balladę f-moll op. 52, bowiem zagrało je 18 pianistów oraz Etiudę C-dur op. 10 nr 1 i Nokturn H-dur op. 62 nr 1 (17 pianistów). Nikt natomiast nie zdecydował się w tym etapie na wybór Nokturnu G-dur op. 37 nr 2.

W II etapie pianiści najchętniej wybierali Andante spianato i Poloneza Es-dur op. 22, bowiem zagrało je 18 pianistów, Walca F-dur op. 34 nr 3 (16 pianistów) oraz Barkarolę Fis-dur op. 60 i Poloneza As-dur op. 53 (15 pianistów), a Scherzo E-dur op. 54 zagrał tylko jeden pianista (Koreańczyk Choi Hyoun-lok) jak również Polonezy z op. 26 (Włoch Federico Gad Crema). Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali Rondo à la mazur F-dur op. 5 (5 pianistów) oraz Walca a-moll op. 34 nr 2 i Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (3 pianistów). Zróżnicowana była liczba utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od minimum 3 (Alberto Ferro (Włochy) i Hsieh Wei-ting (Chińskie Tajpej)) do maksimum 8 (Rosjanin Nikołaj Choziainow).

W III etapie pianiści najchętniej wybierali Sonatę h-moll op. 58, bowiem zagrało ją 12 pianistów, Sonatę b-moll op. 35 (8 pianistów) oraz Mazurki op. 24 i Mazurki op. 56 (5 pianistów), a Mazurki op. 41 zagrała tylko jedna pianistka (Włoszka Leonora Armellini) oraz Mazurki op. 50 (Hiszpan Martín García García). Z utworów dodatkowych uzupełniających program repertuarowy tego etapu pianiści najchętniej wybierali Fantazję f-moll op. 49 i Poloneza-Fantazję As-dur op. 61 (3 pianistów). Zróżnicowana była liczba utworów wykonywanych w tym etapie przez pianistów od minimum 5 do maksimum 28 (Polak Piotr Alexewicz i Japonka Aimi Kobayashi).

W finale dziewięciu pianistów zdecydowało się na wykonanie Koncertu fortepianowego e-moll op. 11, a troje Koncertu fortepianowego f-moll op. 21.

W konkursie głównym pianiści najchętniej wybierali: Balladę f-moll op. 52 (26 pianistów), Barkarolę Fis-dur op. 60 (24 pianistów) oraz Nokturn c-moll op. 48 nr 1 i Fantazję f-moll op. 49 (20 pianistów). Z repertuarowego wykazu utworów nikt z pianistów nie zdecydował się w konkursie głównym na zagranie Nokturnu G-dur op. 37 nr 2.

Fortepiany konkursowe 
Pianiści uczestniczący w XVIII Konkursie Chopinowskim mogli wybrać fortepian, na którym będą grać podczas konkursu, spośród pięciu instrumentów następujących marek: Fazioli o № 2782230, Kawai o № 2718001, Yamaha o № 6524400 oraz Steinway (dwa instrumenty o № 612300 i № 611479). Instrumenty wybierano w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, każdy uczestnik miał do dyspozycji 15 minut na zapoznanie się z fortepianami oraz podjęcie decyzji, a w dniu rozpoczęcia I etapu podano ich wybory do wiadomości. Fortepian Steinway wybrały 64 osoby (w tym 43 osoby o № 611479 i 21 osób o № 612300), Yamaha – 9, Fazioli – 8, a Kawai – 6 osób.

Jury 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina do konkursowego przebiegu przesłuchań oraz podziału nagród powołał na wniosek dyrektora konkursu międzynarodowe jury, w następującym składzie:

System oceny występu pianistów 
Jurorzy oceniali występ pianisty na podstawie dwóch kryteriów podanych w Regulaminie Jury Konkursu:

Oceny jurorów 
Każdy juror w konkursie mógł wydać maksymalnie 166 ocen (w tym 87 w etapie I, 44 w etapie II, 23  w etapie III i 12 w finale)  i 154 deklaracji promocji, choć zdarzyły się wypadki mniejszej liczby ocen i deklaracji z powodu nieobecności bądź nieoceniania – z przyczyn regulaminowych – swojego studenta, a ponadto nie podano danych ocen finałowych. Najbardziej trafnym w deklaracjach promocji okazał się Wojciech Świtała, wydając 27 deklaracji nietrafionych (promując pianistów, którzy odpadli czy też nie promując pianistów, którzy przeszli dalej) – co oznacza 81,6% trafnych deklaracji i Piotr Paleczny (oceniający po raz ósmy w gronie jurorów Konkursu Chopinowskiego), wydając 27 deklaracji nietrafionych – co oznacza 80,9% trafnych deklaracji. Natomiast mało trafnym jurorem w deklaracjach promocji okazał się Krzysztof Jabłoński, wydając aż 45 deklaracji nietrafionych – co oznacza 65,6% trafnych deklaracji. Najbardziej precyzyjnymi jurorami w ocenach pianistów okazali się: Piotr Paleczny, którego oceny korygowano tylko 3 razy – co oznacza 97,9% trafnych ocen i Dmitrij Aleksiejew, którego oceny korygowano 4 razy – co oznacza 97,3% trafnych ocen. Natomiast mało precyzyjnym jurorem w ocenach pianistów okazał się debiutujący z gronie jurorów Konkursu Chopinowskiego Arthur Moreira Lima, którego oceny korygowano aż 39 razy – co oznacza 74,7% trafnych ocen.

Przebieg konkursu

Koncert inauguracyjny 
Konkurs rozpoczął się 2 października 2021 nadzwyczajnym koncertem inauguracyjnym w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Wystąpili laureaci najwyższych nagród poprzednich edycji Konkursu Chopinowskiego: Julianna Awdiejewa, Philippe Giusiano, Kevin Kenner, Đặng Thái Sơn i Cho Seong-jin, a ponadto kontrabasista Krzysztof Firlus, kwartety smyczkowe Belcea Quartet i Simply Quartet oraz orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki, którzy wykonali: Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44 – Roberta Schumana, Koncert na 4 fortepiany a-moll – Johanna Sebastiana Bacha i III koncert fortepianowy c-moll op. 37 – Ludwiga van Beethovena.

I etap 
3 października 2021 rozpoczął się I etap konkursu. Pianiści występowali w kolejności ustalonej na podstawie losowania liter alfabetu (30 września o godz. 13:00 wylosowano literę „M”). Jako pierwsza w I etapie wystąpiła Chinka Mao Xuanyi. Uczestnicy przez pięć kolejnych dni występowali kolejno w dwóch sesjach: porannej (rozpoczynającej się o godzinie 10:00) i wieczornej (rozpoczynającej się o godzinie 17:00). Każdy z pianistów wykonał cztery utwory w czasie ok. 20–25 minut.

Jurorzy oceniali występ każdego pianisty w tym etapie na podstawie dwóch kryteriów: subiektywnej deklaracji dopuszczenia go do II etapu (tak albo nie) oraz według skali punktowej (przyznając mu od 1 do 25 punktów). 7 października 2021 około godz. 21:30 Chińczyk Wang Chao zakończył przesłuchania I etapu, po czym jury przystąpiło do analizy wyników oraz decyzji o dopuszczeniu pianistów do II etapu.

Już po zakończeniu konkursu, 4 listopada 2021 organizatorzy podali punktację wszystkich etapów (bez finału). Punktacja po I etapie była następująca:

II etap 
Na podstawie przepisów Regulaminu Jury Konkursu do II etapu zostało dopuszczonych 45 pianistów (w tym 8 Polaków) mających najwyższy procentowy wskaźnik subiektywnej deklaracji dopuszczenia ich do II etapu.

Dopuszczeni zostali następujący pianiści (listę ogłoszono w sali lustrzanej Filharmonii ok. godz. 23:30, w dniu zakończenia przesłuchań I etapu, w porządku alfabetycznym bez podania punktacji):

9 października, po dniu przerwy 44 pianistów (Polak Marcin Wieczorek z przyczyn zdrowotnych zrezygnował z występu) przystąpiło do przesłuchań II etapu konkursu. Zgodnie z wynikami losowania obowiązującego również i w II etapie pierwszym pianistą, który pojawił się na scenie był Rosjanin Arsenij Mun. Pianiści w dwóch sesjach: porannej (10:00) i wieczornej (17:00) występowali przez cztery dni, wykonując utwory w czasie ok. 30–40 minut, w tym obowiązkowo jeden z walców i jeden z polonezów. Zasady kwalifikacji do III etapu były niemal identyczne jak w etapie I, przy czym zgodnie z punktem XVII Regulaminu Jury Konkursu jurorzy brali pod uwagę występ pianisty w I etapie podczas jego końcowej oceny po II etapie, mając na uwadze dwa kryteria oceny (podstawową deklaracyjno-dopuszczeniową: tak albo nie oraz pomocniczą punktową: w skali 1–25). 12 października około godziny 20:15 występem Kanadyjczyka Bruce’a Liu zakończył się etap II, a jury niezwłocznie przystąpiło do obrad w celu ustalenia listy osób dopuszczonych do III etapu.

Klasyfikacja po II etapie była następująca:

III etap 
Po analizie kart z łącznymi ocenami pianistów po II etapie, do III etapu jury konkursu dopuściło 23 pianistów (w tym 6 Polaków). Listę ogłosił dyrektor konkursu około godz. 21:50 w dniu zakończenia II etapu: 

14 października 23 pianistów przystąpiło do konkursowych przesłuchań ostatniego etapu przed finałem. Z uwagi na wyeliminowanie pianistów na literę „M”, III etap rozpoczął pianista polski Szymon Nehring. Pianiści w dwóch sesjach (porannej i wieczornej) występowali kolejno przez trzy dni w czasie około 50–60 minut, wykonując m.in. wybrany cykl mazurków. Zasady dopuszczenia do finału były analogiczne jak w poprzednich etapach (dwa kryteria oceny), przy uwzględnieniu w punktacji łącznego występu każdego pianisty na wszystkich etapach. 16 października około godz. 20:20 przesłuchania III etapu zakończył tak samo jak w etapie poprzednim Kanadyjczyk Bruce Liu.

Klasyfikacja po III etapie była następująca:

Finał 
Decyzją jury ogłoszoną 16 października ok. godz. 23:00 do finału zakwalifikowano 12 pianistów (w tym 2 Polaków):

Przesłuchania finałowe z orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki, trwające trzy dni rozpoczął 18 października Polak Kamil Pacholec. Drugi z Polaków w finale Jakub Kuszlik wystąpił 20 października, a Kanadyjczyk Bruce Liu zakończył przesłuchania konkursowe. Każdy pianista był oceniany przez jurora w skali punktowej (10–1). Po obradach, dyskusji i głosowaniach jury, w nocy 21 października, około godz. 2:05 ogłoszono końcowe wyniki konkursu. W dyskusji jurorów zwracano uwagę na finałowy rozkład arytmetycznych średnich ocen i trudności w przyjęciu werdyktu na tej podstawie i niewielkich różnic tych średnich arytmetycznych poszczególnych pianistów. Podjęto szereg prób przyjęcia ostatecznego werdyktu, jednak żadna z nich nie zyskała wymaganego poparcia ⅔ głosów jurorów. W tej sytuacji podjęto w trybie głosowania decyzję o postępowaniu w przewidzianym w pkt. XX Regulaminu Jury Konkursu w celu ustalania kolejnych nagród poprzez odrębne głosowania pisemne. Tą drogą został ustalony ostateczny werdykt jurorów. Organizatorzy podjęli decyzję o nieujawianiu arytmetycznych średnich ocen występów finałowych pianistów.

Koncerty laureatów 
21 października 2021 o godz. 19:00 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się gala i I koncert laureatów, podczas której zostały wręczone pianistom medale, nagrody główne i specjalne oraz wyróżnienia, a następnie w II części z recitalami wystąpili laureaci nagród 6 – , a zakończył galę występ zwycięzcy Kanadyjczyka Bruce’a Liu, który wykonał Koncert fortepianowy e-moll op. 11 z udziałem orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. W gali wziął udział prezydent RP Andrzej Duda, wręczając m.in. złoty medal zwycięzcy konkursu. Kolejny II koncert laureatów odbył się 22 października w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, na którym zostały wręczone nagrody pozaregulaminowe. 23 października odbył się trzeci i ostatni koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.

Inne wydarzenia 
17 października 2021 w 172. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina odbyły się związane z tym uroczystości i nadzwyczajny koncert oratoryjny z utworem Requiem – Wolfganga Amadeusa Mozarta w bazylice Św. Krzyża w Warszawie o godz. 21:00, w którym wystąpili następujący artyści: Simona Šaturová (sopran), Sara Mingardo (alt), Maximilian Schmitt (tenor), Jan Martiník (bas) oraz czeski chór Collegium Vocale 1704 i orkiestra Collegium 1704 pod batutą Vacláva Luksa.

2 października 2021 z okazji XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Poczta Polska wprowadziła do obiegu okolicznościową kartkę pocztową w nakładzie 8000 sztuk projektu Andrzeja Gosika.

Nagrody i wyróżnienia 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani medalami wykonanymi wg projektu prof. Hanny Jelonek. Wszyscy finaliści otrzymali stosownie do zajętego miejsca bądź wyróżnienia odpowiednią nagrodę finansową. Przewidziano również nagrody specjalne, nagrody pozaregulaminowe oraz zaproszenia na cykl koncertów w ramach światowego tournée. Zgodnie z regulaminem nagrodzeni zobowiązani byli do udziału w kończących konkurs, koncertach laureatów. Poza tym wszyscy uczestnicy II i III etapu, którzy nie zostali finalistami otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Zwycięzca Kanadyjczyk Bruce Liu wykonał podczas konkursu następujące utwory:

Media 
Konkurs był przekazywany i transmitowany przez telewizję, radio oraz internet.
 telewizja: TVP 
 radio: Polskie Radio Program II
 internet: aplikacja mobilna na systemy operacyjne iOS i Android (Chopin Competition), aplikacja na stronie konkursu (https://chopin2020.pl – Smart TV), kanał YouTube.
Ponadto po raz pierwszy w historii odbyła się transmisja w technologii 4K oraz technologii rzeczywistości wirtualnej (VR). Transmisja ta była realizowana ze sceny, z perspektywy obejmującej pianistę oraz widownię. Mieszkańcy ośmiu miast: Nowego Jorku, Londynu, Paryża, Budapesztu, Moskwy, Jerozolimy, Seulu i Tokio mogli oglądać konkurs również w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach tzw. strefach słuchacza.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021 w muzyce
2021 w Warszawie
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 18